Název Podhorský potok má více vodních toků:

 Podhorský potok (přítok Dubského potoka) – pravostranný přítok Dubského potoka v okresech Strakonice a Prachatice
 Podhorský potok (přítok Libochůvky) – pravostranný přítok Libochůvky v okrese Žďár nad Sázavou
 Podhorský potok (přítok Myjavy) – levostranný přítok Myjavy na Slovensku v okrese Senica
 Podhorský potok (přítok Rokytky) – levostranný přítok Rokytky v okrese Třebíč

podobné

 Podhořský potok – pravostranný přítok Vltavy v Praze
 Podhořský potok (přítok Ždírnického potoka) – levostranný přítok Ždírnického potoka v okrese Ústí nad Labem